Чемпионат США по спортивной гимнастике () — ежегодное национальное соревнование по спортивной гимнастике, организуемая Федерацией гимнастики Соединённых Штатов Америки. Проводятся ежегодно с 1963 года.

В настоящее время (2018-2022) чемпионат называется NBC Gymnastics Championships, где NBC — имя его спонсора National Broadcasting Company. C 2005 по 2012 год спонсором чемпионата была компания «Виза», и он назывался Visa Championships. C 2013 по 2017 — P&G Gymnastics Championships в честь «Проктер энд Гэмбл».

История 
Федерация гимнастики Соединённых Штатов Америки стала руководящим органом гимнастики в США в 1970 году (, сокр. USAG). До этого же, с 1878 по 1969 годы, руководящим органом был Любительский гимнастический союз (, сокр. AAU). Поэтому чемпионы национального США по гимнастике с 1963 по 1969 годы, хотя по-прежнему зовутся чемпионами, теперь не считаются чемпионами официальными.

Первый Чемпионат  США по гимнастике прошёл в Парк-Ридже в штате Иллинойс в июне 1963 года. С тех пор чемпионат проводится каждый год, обычно летом. Продолжается он обычно несколько дней.

Чемпионаты 

 * неофициальные чемпионы

Примечания

Ссылки 
 Сайт Федерации гимнастики США

Соревнования по спортивной гимнастике
Соревнования по гимнастике в США
Чемпионаты США